Ventura může být:

 Lockheed Ventura – americký námořní hlídkový a bombardovací letoun
 macOS Ventura – třináctá verze operačního systému macOS od Apple
 Ventura County – americký okres v Kalifornii
 Ventura (Kalifornie) – americké město v Kalifornii
 Ventura (Iowa) – americké město ve státě Iowa
 Ventura (příjmení) – příjmení osob
 Ventura (2007) – výletní loď
 Ventura Rodríguez – stanice metra v Madridu

Ventura je zkrácené jméno Bonaventura (či Buenaventura) a toto jméno nosí:
 Ventura Rodríguez – Buenaventura Rodríguez Tizón (1717–1785), španělský architekt
 Ventura de la Vega – Buenaventura José María de la Vega y Cárdenas (1807–1865), argentinský spisovatel